

Стшельце-Вельке — гміна в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Стшельце-Великі — село в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце-Великі — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Стшельце-Великі — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства